Das Monterrey Open 2010 war die 2. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Monterrey. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 1. März bis zum 7. März 2010 statt.

Im Einzel gewann Anastassija Pawljutschenkowa und im Doppel die Parrung Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Monterrey